Picia är ett släkte av skalbaggar. Picia ingår i familjen Erirhinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Picia